Klangen ist der Name folgender Orte:

 Klangen (Gemeinde Weinburg), Katastralgemeinde von Weinburg in Niederösterreich
 Klangen, deutscher Name von Klang (Moselle), Gemeinde im Département Moselle, Frankreich